Salassa peut désigner :

 Salassa, une commune italienne,
 Salassa, un village camerounais.